

Geografia 
 Bernadets – comune francese nella regione della Nuova Aquitania
 Bernadets-Debat – comune francese nella regione dell'Occitania
 Bernadets-Dessus – comune francese nella regione dell'Occitania